Вая́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 120 км на північ від Тулузи, 27 км на північ від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2016 року Ваяк, Бомат, Фонтан-дю-Косс, Лабастід-Мюрат i Сен-Совер-ла-Валле було об'єднано в новий муніципалітет Кер-де-Косс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ваяк на сайті французького Національного інституту географії
 Ваяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ваяк на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ваяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ваяк на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Лот